Духо́вный мир — религиозно-философский, теологический термин.

В идеалистических концепциях духовный мир противопоставляется материальному миру. С точки зрения этих учений духовный мир — это «мир причин»; тогда как вещественный (материальный) мир — это «мир последствий». Такое противопоставление встречается, в частности, в словаре Даля.

Духовный мир (человека) может использоваться как синоним термину внутренний мир, «душа» человека.

В религиозных учениях и концепциях
 Духовный мир в христианстве — место, где обитают сверхъестественные (духовные) существа, такие как Бог, ангелы или демоны.
 Духовный мир в спиритуализме — мир духовных субстанций; место, где живут духи.
  — название духовного мира в спиритизме.
 Духовный мир в каббале — определённый уровень скрытия Творца: чем выше духовный мир, тем меньше скрытие; всего пять духовных миров:
 Адам Кадмон (первоначальный человек, Божество),
 Ацилут (мир Сияний),
 Брия (мир творения),
 Йецира (мир создания),
 Асия (мир делания, наш видимый физический мир).
 Духовный мир в оккультизме — первый из трёх миров Вселенной, мир божественный, мир первопричин или принципов, истинно реальный; тогда как астральный (2) — мир вторичных причин и законов; а материальный (3) — мир фактов, явлений, единственный доступный для обычного человеческого восприятия.
 Духовный мир в индуизме — Вайкунтха.
 Духовный мир в тибетском буддизме — нирвана (материальный в буддизме имеет название сансара).

Другие употребления термина
 Духовный мир (иносказ.) — небеса, небесные сферы.

Издания
 «Духовный мир» (M., 1901) — книга протоиерея Г. М. Дьяченко.

См. также 
 Дух (философия) | Духовность | Духовная прелесть | Духовное производство
 Спиритуализм (философия) | Спиритуализм (религия) | Спиритизм

Примечания 

Религия
Психология